Шаумбург — район у Німеччині, у складі федеральної землі Нижня Саксонія.
 Шаумбург — місто у США, на північному сході штату Іллінойс.